Wollbach, une commune de Bavière en Allemagne.
 Wollbach, un cours d'eau affluent du Kander.